Стенберген — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Ван Стенберген, Рик (1924—2003) — бельгийский профессиональный шоссейный и трековый велогонщик, трёхкратный чемпион мира в групповой гонке.
 Стенберген, Маррит (род. 2000) — нидерландская пловчиха.
 Стенберген, Ян ван (род. 1970) — нидерландский лингвист, переводчик, журналист.

Топоним 
 Стенберген — город в Нидерландах.